Wiltberger ist der Familienname folgender Personen:

 August Wiltberger (1850–1928), deutscher Komponist und Seminarprofessor der Nachromantik
 Hans Wiltberger (1887–1970), deutscher Komponist und Musikpädagoge
 Heinrich Wiltberger (1841–1916), deutscher Komponist, Dirigent und Musikpädagoge; Bruder von August, Vater von Hans und Heinrich Wiltberger
 Heinrich Wiltberger (1873–1936), Jurist, Reichstagsabgeordneter
 Marc Wiltberger (* 1969), französischer Handballspieler

Siehe auch:
 Wildberger